Cull steht für:

 Cull (Kentucky), ein Ort im Owen County (Kentucky), im US-Bundesstaat Kentucky
 Cull (Missouri), ein Ort im Howell County im US-Bundesstaat Missouri

Cull ist der Familienname folgender Personen:

 Frederika Cull (* 1999), indonesisches Model und Miss Universe 2019